Пажо () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пажо, Венсан (род. 1990) — французский футболист, полузащитник клуба «Ренн».
 Пажо, Жан-Габриэль (род. 1992) — профессиональный канадский хоккеист.
 Пажо, Людовик — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член Национального фронта.